Goodbyes (Post Malone) - single van Post Malone
 Goodbyes (James Cottriall) - single van James Cottriall